Therapne (nimf), een nimf uit de Griekse mythologie
 Therapne (stad), een oude Spartaanse stad met een cultusplaats op de Peloponnesis
 Therapnes, een huidige Griekse deelgemeente